Naamloos hofje Willemsstraat 143-147, een hofje in Amsterdam
 Naamloos hofje (Zeilstraat 68-70), een hofje in Scheveningen
 Naamloos hofje (Balistraat 109), een hofje in Den Haag